For Once in My Life – canzone scritta nel 1967 da Ron Miller e Orlando Murden e interpretata da vari artisti tra cui Stevie Wonder
 For Once in My Life – album di Stevie Wonder del 1968
 For Once in My Life – singolo di Mel B del 2013